John Jordan est un nom pouvant désigner:

Sportif
 (1906-1957), joueur anglais de rugby
 (1910-1991), joueur américain de basket-ball
John William Jordan (1921-2016), joueur anglais de football
 (1924-2007), joueur écossais de football
 (né en 1932), joueur anglais de cricket
John Jordan (né en 1992), joueur américain de basket-ball

Homme politique
 (mort c. 1422), homme politique anglais
 (1832-1886), maire américain de Seattle
 (1926-2021), homme politique américain en Floride
John Jordan, homme politique canadien en Ontario

Autre
 (1852-1925), diplomate britannique
 (1930-1988), poète et nouvelliste irlandais
, juge irlandais
, vigneron et économiste américain
, journaliste américain

Voir aussi

Jordan, John